У́лица Ляпиде́вского — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь А. В. Ляпидевского.

Россия 
 Улица Ляпидевского — улица в Москве.
Улица Ляпидевского есть в городах:
 Артём, Барнаул, Магнитогорск, Новосибирск, Омск, Орск, Ростов-на-Дону, Рыбинск, Ставрополь, Тихорецк, Улан-Удэ, Шахунья, Ярославль.
Кроме того, в Батайске есть переулок Ляпидевского. 
Улица Ляпидевского есть также в посёлке городского типа Красные Баки, в селе Белая Глина и в станице Ессентукская.

Украина 
 Улица Ляпидевского — улица в Одессе.

Примечания 

Ляпидевский